Roc Roe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roc Roe Township (Monroe County, Arkansas)
 Roc Roe Township (Prairie County, Arkansas)